Hamilton County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
 Hamilton County (Florida)
 Hamilton County (Illinois)
 Hamilton County (Indiana)
 Hamilton County (Iowa)
 Hamilton County (Kansas)
 Hamilton County (Nebraska)
 Hamilton County (New York)
 Hamilton County (Ohio)
 Hamilton County (Tennessee)
 Hamilton County (Texas)